Banzai oder Banzaï (jap. , dt. „zehntausend Jahre“) steht für:
 einen japanischen Hochruf, siehe Banzai
 eine belgische Progressive-Rock-Band, siehe Banzai (Band)
 ein Manga-Magazin, siehe Banzai (Manga-Magazin)
 ein Fanzine namens Banzai!, siehe Kamikaze Records
 ein kanadisches Heavy-Metal-Label, siehe Banzai Records
 eine Edelrose (Teehybride), siehe Banzai (Rose)
 eine Form des Fallschirmspringens, siehe Banzai Skydiving
 Banzaï (dt. Ticket ins Chaos), französische Filmkomödie
 "Banzai" ist ein Song des Rockprojektes Phenomena
 eine Großgemeinde in der chinesischen Provinz Fujian, siehe Banzai (Pinghe)